Smedvattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Smedvattnet (Herrestads socken, Bohuslän), sjö i Uddevalla kommun,  (30,4 ha)
Smedvattnet (Krokstads socken, Bohuslän), sjö i Munkedals kommun,  (36,4 ha)
Lilla Smedvattnet, sjö i Färgelanda kommun, 
Stora Smedvattnet, sjö i Färgelanda kommun,  (10,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn